GA, Ga eller ga kan syfta på:

GA 
GA – den amerikanska delstaten Georgia
GA – landskod för Gabon
GA – IATA:s kod för Garuda Indonesia
GA – den historiskt näst högsta officersgraden i USA:s armé, se General of the Army
GA – ett av Förenta nationernas sex huvudorgan, se FN:s generalförsamling
GA – en anläggning som har inrättats med stöd av anläggningslagen, se gemensamhetsanläggning
GA – en dagstidningen på Gotland, se Gotlands Allehanda
GA – en sportklubb i Graninge i Sollefteå kommun i Sverige, se Graningealliansen
GA – ett amerikanskt försvarsföretag, se General Atomics

ga 
 ga – språkkod för iriska
 .ga – nationell toppdomän för Gabon

Ga 
 Ga – grundämnet gallium
 Ga (språk) – ett kwaspråk
 Ga (folk) – ett folk i Ghana och Tongo
 Ga – beteckning för miljard år, se gigaanni